Lipscomb steht für:

 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers English Motor Car Company
 USS Glenard P. Lipscomb (SSN-685), Atom-U-Boot der United States Navy

Lipscomb ist der Familienname folgender Personen:
 Crispin Lipscomb (* 1979), kanadischer Snowboarder
 David Lipscomb (1831–1917), Prediger und Gründer der Lipscomb University
 Dennis Lipscomb (1942–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Glenard P. Lipscomb (1915–1970), US-amerikanischer Politiker
 Jessie Lipscomb (1861–1952), britische Bildhauerin
 John Lipscomb (* 1950), anglikanischer Bischof der Episkopalkirche
 Mance Lipscomb (1895–1976), US-amerikanischer Bluessänger und -gitarrist
 Oscar Hugh Lipscomb (1931–2020), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Mobile
 Suzannah Lipscomb (* 1978), britische Historikerin, Akademikerin und Fernsehmoderatorin
 W. P. Lipscomb (1887–1958), britischer Drehbuchautor
 William Lipscomb (1919–2011), US-amerikanischer Chemiker und Nobelpreisträger

Lipscomb ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lipscomb (Alabama)
 Lipscomb (Texas)
 Lipscomb (Virginia)
 Lipscomb County, Verwaltungseinheit in Texas

Siehe auch:
 Lipscombe